Csehország
Rosička, település a Jindřichův Hradec-i járásban
Rosička, település a Žďár nad Sázavou-i járásban